Aspe steht für:

 Aspe, ein Laubbaum, eine Pappel-Art
 Aspe (Berg), einen Berg in Spanien 
 ASPE (Chemie), Weichmacher Alkylsulfonsäurephenylester
 Aspe (Fernsehprogramm), ein Krimi-Fernsehprogramm aus Belgien

Aspe als Ort oder Ortsteil
 Aspe (Kutenholz), einen Ortsteil der Gemeinde Kutenholz im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Aspe (Zeven), einen Stadtteil der Stadt Zeven im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 Werl-Aspe, einen Ortsteil der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Aspe (Alicante), einen Ort in der Provinz Alicante in Spanien

Aspe ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto García Aspe (* 1967), mexikanischer Fußballspieler 
 Elisabeth Aspe (seit 1892 mit bürgerlichem Namen Elisabeth Nieländer; 1860–1927), estnische Schriftstellerin
 Pedro Aspe (* 1950), mexikanischer Ökonom
 Pieter Aspe (1953–2021), belgischer Kriminalschriftsteller